Натуральне число 1060
 1060 рік до нашої ери
 1060 рік нашої ери